Charles Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Charles Island (Connecticut)
 Charles Island (Georgia)
 Charles Island (North Carolina)
 Charles Island (Washington)

in anderen Ländern:
 Charles Island (Nunavut), Insel im Territorium Nunavut, Kanada
 Prince Charles Island, Insel im Territorium Nunavut, Kanada 
 Charles Island (Bermuda) (auch Old Castle Island), Insel von Bermuda
 Charles Island, früherer Name von Dog Island (Gambia)
 Charles, früherer Name von Floreana, Galápagos-Inseln, Ecuador